Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Makowiecki (1840–1907) – ekonomista, filantrop, działacz spółdzielczy. 
 Andrzej Makowiecki (ur. 1938) – pisarz
 Frédéric Makowiecki (ur. 1980) – kierowca wyścigowy
 Jan Kazimierz Makowiecki (zm. po 1795) – szambelan, kasztelan
 Jerzy Makowiecki (1896-1944) – inżynier
 Lech Makowiecki (ur. 1954) – poeta
 Lech Zygmunt Makowiecki (1915-1983) – geofizyk
 Rafał Kazimierz Makowiecki (zm. 1689) – starosta
 Stanisław Makowiecki (ur. 1942) – zapaśnik
 Stefan Makowiecki (1860-1949) – botanik
 Tomasz Makowiecki (ur. 1983) – gitarzysta
 Walerian Michał Makowiecki (1834-1882) – prezydent miast
 Witold Makowiecki (1903-1946) – pisarz

Polskie nazwiska